Le , plus connu en Occident sous le nom de tanuki ( ou ) est, dans la mythologie japonaise, un des yōkai (esprits) de la forêt, inspiré du chien viverrin, une espèce de canidés ressemblant au raton laveur et également parfois confondu avec le blaireau, auquel les Japonais attribuent des pouvoirs magiques. Maître des déguisements, il est réputé pouvoir changer de forme à volonté. Les tanuki sont souvent représentés portant un chapeau de paille et une gourde de saké, avec un ventre rebondi qu'ils utilisent comme un tambour et des testicules de grande taille, ce qui donna naissance à des dessins et des légendes humoristiques.

Ces esprits sont symboles de chance et de prospérité, ils sont présents dans l'art et les contes japonais depuis le Moyen Âge et restent très populaires dans leur pays d'origine, comme le prouve notamment le film d'animation d'Isao Takahata, Pompoko. On peut voir des bake danuki dans les décorations des restaurants au côté des daruma et autres créatures du folklore.

Terminologie 

Tanuki ( ou ) est le terme japonais habituellement utilisé pour désigner le chien viverrin. Le nom complet pour le tanuki mythologique est , littéralement : « tanuki se transformant ».

Les tanuki sont parfois confondus avec d'autres animaux. Dans certains dialectes locaux, tanuki et mujina (, kyūjitai : 貉) désignent tous deux à la fois des chiens viverrins et des blaireaux. Des animaux connus sous le nom de tanuki dans une région peuvent porter le nom de mujina dans une autre. Dans le dialecte standard moderne de Tokyo, le mot tanuki renvoie au chien viverrin et anaguma renvoie aux blaireaux. Le plat régional du nom de tanuki-jiru (, « soupe de tanuki ») peut contenir aussi bien du chien viverrin que du blaireau.

À l'origine, le kanji pour le mot tanuki (, kyūjitai : 貍) était utilisé pour désigner des mammifères de taille moyenne. Étant donné que les chats sauvages, qui étaient principalement désignés par ce terme, ne vivent que dans certaines régions limitées du Japon (par exemple le chat d'Iriomote), il est possible que ces caractères finirent par désigner le tanuki.

Caractéristiques 
Le tanuki est connu pour être un maître du déguisement capable de changer de forme à volonté, tout comme les kitsune (, renards mythologiques). Dans certaines traditions, il leur est nécessaire de placer une feuille sur leur tête pour pouvoir se transformer.

L'image du tanuki se serait développée durant la période Edo. Les céramistes de Shigaraki réalisent des représentations de tanuki sous la forme de statues de terre cuite, reprenant les formes mythologiques : chapeau en paille de riz et gourde de saké, bedaine et testicules imposants, bipédie.

Une des particularités du tanuki dans la mythologie japonaise et ce, dès les premières représentations, est d'avoir des testicules imposants (les chiens viverrins ont en effet un scrotum fort développé dû à la forte compétition au sein des populations). Cela a inspiré de nombreuses représentations humoristiques. On y voit les tanuki avec leurs testicules par-dessus l'épaule comme des baluchons de voyageurs, s'en servir comme parapluie, filet de pêche, moyen de défense ou encore les utiliser comme des tambours.

Une autre caractéristique est leur ventre qu'ils peuvent gonfler à leur aise et s'en servir, la nuit, comme d'un tambour à la place de leurs testicules, principalement dans les versions les plus modernes. Le son produit par ce tambourinage se transcrit par l'onomatopée ponpoko.

Symbolique 
Le tanuki est souvent considéré comme symbole de bonne fortune dans la tradition japonaise, tout comme le chat ou le renard. Son apparence rebondie et ses gros testicules sont des signes de prospérité et de réussite. De petites statues se trouvent souvent en décoration des façades comme symbole de chance.

Selon , une explication commune de la représentation exagérée de la taille des testicules de tanuki provient du fait que la peau de ces testicules était considérée comme le meilleur support pour battre des feuilles d’or, permettant à une très petite quantité d’or d’être étalée sur une vaste surface. À la suite d'une confusion sur la taille étirée de la peau des testicules du tanuki, les illustrateurs se seraient amusés à perpétuer la tradition en inventant des utilisations à de tels testicules.

Mentions 

Le tanuki est représenté sur des emaki (rouleaux peints) à partir du Moyen Âge au milieu des autres yōkai. Durant la période Kamakura et Muromachi, quelques histoires utilisèrent des tanuki agressifs. Dans « Kachi-kachi yama », une histoire issue des Otogizōshi (un recueil de contes), un tanuki frappe à mort une vieille dame et la sert à son mari sous forme de soupe à la place de la traditionnelle soupe de tanuki. L'image du tanuki violent vient principalement des légendes animistes chinoises.

Mais de manière générale, au Japon, les tanuki ne sont pas considérés comme dangereux, mais plutôt facétieux. D'autres histoires parlent de tanuki inoffensifs et membres à part entière de la communauté. Plusieurs d'entre elles décrivent des prêtres de sanctuaires comme étant des tanuki déguisés. D'autres histoires rapportent ces créatures déguisées se faisant passer pour des membres actifs et productifs dans la société. Selon certaines traditions, les tanuki métamorphes sont des tsukumogami, c'est-à-dire des objets qui prennent vie après 100 ans.

Une chanson japonaise pour enfant fait référence à l'anatomie du tanuki. Sa mélodie est celle du jeu d'arcade Ponpoko et fait aussi partie de la bande originale du film du Studio Ghibli, Pompoko. La mélodie originale est celle d'un hymne baptiste américain appelé Shall We Gather at the River?

Tan tan tanuki no kintama wa,
 Kaze mo nai no ni,
Bura bura

Ceci peut se traduire par . Le refrain continue ainsi avec de nombreuses variations en fonction des régions.

Un conte populaire, Bunbuku chagama, raconte l'histoire d'un tanuki qui joue avec un moine en se transformant en bouilloire.

Un autre conte parle d'un tanuki tentant de duper un chasseur en transformant ses bras en branches d'arbres, jusqu'au moment où l'homme reste accroché et tombe au sol. Un troisième raconte les mésaventures d'un renard et d'un tanuki qui usent de stratagèmes par des transformations pour obtenir de la nourriture des humains. Dans d'autres histoires, les tanuki jouent divers tours pendables aux humains, et payent parfois les marchands avec des feuilles temporairement transformées en billets.

Représentations modernes

Cinéma 
 Le tanuki a été immortalisé au cinéma par le cinéaste Isao Takahata dans le film d'animation Pompoko produit par le studio Ghibli en 1994.
 Princess Raccoon est un film musical japonais mettant en vedette Zhang Ziyi.

Littérature 
 Dans le manga Urusei Yatsura (Lamu), le démon Oshima est un tanuki.
Dans le roman de Tom Robbins, Villa Incognito, le personnage principal est un tanuki.
 Dans le manga Inu-Yasha, un tanuki du nom de  aide parfois les autres personnages.
 Dans le manga Naruto, le démon Ichibi(Shukaku) est un tanuki, emprisonné dans le corps de Gaara.
 Dans le manga Soul Eater, le totem de Kim est un tanuki possédant des pouvoirs de guérison.
 Dans le manga Dragon Ball GT, Goku tombe dans une autre dimension, dirigée par Sugoro et son fils, possédant la capacité de se métamorphoser à volonté et l'apparence de tanuki.
 Dans le manga Shaman King, l'ascète Mikihisa Asakura possède 2 esprits dont l'un, Shigaraki, est un tanuki, sa disciple la chamane Tamamura Tamao possède, elle aussi, 2 esprits dont l'un nommé Ponchi est également un tanuki possédant tous les attributs de ceux-ci notamment d'énormes testicules dont il est très fier.
 Dans le manga Secret Service, Banri Watanuki est un tanuki possédant la capacité de se métamorphoser.

Série télévisée 
Dans l'anime  (également nommé La famille excentrique en français), sortie en 2013, le personnage principal, comme toute sa famille, est un Tanuki.
Dans l'anime BNA: Brand New Animal, sortie en 2020, Michiru Kagemori est une homme-bête qui prend l'apparence d'un tanuki.

Jeux vidéo 
 Dans Super Mario Bros. 3, Super Mario 3D Land et Super Mario 3D World, Mario peut se transformer en tanuki, ce qui lui donne la possibilité de planer ou d'attaquer avec sa queue et se changer en statue (excepté dans Super Mario 3D World).
 Dans la série de jeux vidéo Animal Crossing, le propriétaire du magasin (occupant parfois d'autres professions) est un tanuki du nom de Tom Nook comme ses neveux Méli et Mélo.
 Dans la série de jeux vidéo Pokémon, à partir des versions Or et Argent, les Pokémon peuvent apprendre une capacité du nom de Cognobidon, semblable au tambourinage que font les tanuki sur leur ventre.
 Dans le MMORPG Ragnarok Online, un type de créatures nommées smokie possèdent l'apparence d'un tanuki. Il peut être dompté et on peut le rendre invisible en plaçant une feuille sur sa tête.
 Dans The Legend of Zelda: Link's Awakening, un tanuki est présent dans la forêt.
 Dans le MMORPG Dofus, un boss de donjon se nomme Tanukouï-san et possède également l'apparence d'un tanuki.
 Dans la série de shoot them up à défilement Pocky and Rocky : Pocky and Rocky, Pocky and Rocky 2 et , le personnage de Rocky est un tanuki.
 Dans le  du Shoot them'up de type Manic Shooter Touhou Project, le boss de l'extra stage, Mamizou Futatsuiwa, est un tanuki.
 Dans Shadow Tactics: Blades of the Shogun un tanuki apprivoisé par Takuma permet de faire diversion à ses ennemis grâce à ses cris et gestes.
 Dans Okami, le tanuki est une des vingt espèces d'animaux que le joueur est amené à croiser.
 Dans Genshin Impact, les Bake-Danuki sont présents sur l'île d'Inazuma. Gardiens de la forêt de Chinju, ils sont liés à de nombreuses quêtes et évènements, dans lesquels il faut par exemple jouer à cache-cache avec eux.
 Dans Ghostwire Tokyo, des tanukis en visite à Tokyo s'y retrouvent coincés suites aux événements du jeu. Le joueur devra retrouver tous tanukis camouflés sous la forme d'objets du quotidien.

Notes et références

Annexes

Articles connexes 

 Le , un yōkai animal polymorphe tout comme le tanuki.

Liens externes 
  Tanuki sur The Obakemono Project
  Tanuki sur The Portal of Transformation
  "Tanuki" sur le A-Z Dictionary of Japanese Buddhist Statuary
  "How the Wicked Tanuki was Punished" conte rapporté par Andrew Lang.
  Galerie d'image de tanukis transformant leurs testicules à diverses fins

Canidé légendaire
Créature métamorphe légendaire
Créature de la mythologie japonaise